Lončar je priimek več znanih ljudi:

Znani slovenski nosilci priimka 
 Dragotin Lončar (1876—1954), zgodovinar urednik in politik
Frančišek Lončar, župnik 
Ivan Lončar, prvi župan Tržiča (Gorenjska) kot mesta (ok. 1931)
Janez Lončar - Šodr, alpinist, himalajist
Kaja Lončar, dizajnerka
Karmen Lončar, likovna ustvarjalka/galeristka 
Lovro Lončar (*1968), politik, državni uradnik
Martina Lončar, oblikovalika nakita
Petra Lončar (*1942), predavateljica statike in stokovna prevajalka
Sanja Lončar (*1965), nekonvencionalna svobodna raziskovalka in novinarka

Znani tuji nosilci priimka 
 Alen Lončar (*1974), hrvaški plavalec
 Beba Lončar (*1943), srbska igralka
 Budimir Lončar (*1924), hrvaški diplomat in politik 
 Dražen Lončar, hrvaški inženir strojništva (energetik)
 Josip Lončar (1891 - 1973), hrvaški elektrotehnik
Zoran Lončar in Zlatibor Lončar, srbska politika

Glej tudi 

 priimek Lončarič
 priimek Lončina
 Lončarstvo (obrt)

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki